|-
| 86901 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86902 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86903 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86904 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86905 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86906 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86907 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86908 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86909 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86910 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86911 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86912 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86913 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86914 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86915 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86916 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86917 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86918 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86919 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86920 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86921 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86922 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86923 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86924 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86925 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86926 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86927 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86928 - || || 25 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86929 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86930 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86931 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86932 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86933 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86934 - || || 27 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86935 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86936 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86937 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86938 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86939 - || || 26 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86940 - || || 24 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86941 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86942 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86943 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86944 - || || 29 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86945 - || || 29 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86946 - || || 29 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86947 - || || 30 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86948 - || || 30 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86949 - || || 30 d'abril, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86950 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86951 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86952 - || || 29 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86953 - || || 30 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86954 - || || 28 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86955 - || || 28 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86956 - || || 27 d'abril, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86957 - || || 25 d'abril, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86958 - || 2000 JQ || 1 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86959 - || || 2 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86960 - || || 1 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86961 - || || 1 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86962 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86963 - || || 1 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86964 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86965 - || || 2 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86966 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86967 - || || 1 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86968 - || || 2 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86969 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86970 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86971 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86972 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86973 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86974 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86975 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86976 - || || 5 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86977 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86978 - || || 3 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86979 - || || 6 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86980 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86981 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86982 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86983 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86984 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86985 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86986 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86987 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86988 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86989 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86990 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86991 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86992 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86993 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86994 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86995 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86996 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86997 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86998 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 86999 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 87000 - || || 7 de maig, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
6